Marlattiella är ett släkte av steklar. Marlattiella ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Marlattiella